Толочков — фамилия и топоним:

 Толочков, Борис Александрович (1929—2001) — советский хормейстер и композитор.
 Толочков, Алексей Александрович (1893—1974) — советский конструктор бронетехники.

 Толочков — деревня в Гомельской области Беларуси.

См. также 
 Толочко
 Толочек